Ixtapa (Chiapas)
Ixtapa (Guerrero)